Просачов () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1363 году.

В селе есть греко-католическая церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1842 году.

Население 
В селе проживает 213 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 56,82%
 цыгане — 41,48%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 67,61%,
 римо-католики — 15,91%,
 протестанты — 1,70%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви - 11,94%

Примечания 

Населённые пункты Словакии